Федоровський Микола:
 Федоровський Микола Федорович (1838–1918) — генерал російської армії, український освітній діяч.
 Федоровський Микола Михайлович (1886–1956) — російський геолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок